Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2003 fanden vom 5. bis 12. Dezember 2003 im Nguyễn Du Sports Center in der vietnamesischen Ho-Chi-Minh-Stadt statt. In den Billarddisziplinen Snooker, English Billiards, sowie mehreren Karambolage- und Poolbillard-Varianten wurden insgesamt zwölf Wettbewerbe ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe

Snooker-Einzel 
Der Snooker-Einzel-Wettbewerb fand vom 10. bis 12. Dezember 2003 statt.

Runde 1 

|}

Achtelfinale bis Finale

Snooker-Doppel 
Die Medaillen im Snooker-Doppel wurden am 5. und 6. Dezember 2003 ausgespielt.

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale bis Finale

Snooker-Team 
Die Snooker-Teams traten am 7. und 8. Dezember 2003 an.

English-Billiards-Einzel 
Der Wettbewerb im English-Billiards-Einzel wurde am 9. und 10. Dezember 2003 ausgetragen.

English-Billiards-Doppel 
Die English-Billiards-Doppel spielten am 7. Dezember 2003.

Einband-Einzel 
In der Disziplin Einband wurden am 11. Dezember 2003 die Medaillen vergeben.

Dreiband-Einzel 
Die Dreiband-Spieler traten am 5. und 6. Dezember 2003 an.

Freie-Partie-Einzel 
Der Wettbewerb in der Disziplin Freie Partie fand am 7. und 8. Dezember 2003 statt. Gespielt wurde auf die Partiedistanz von 400 Punkten mit Aufnahmebegrenzung. Daher die unterschiedlichen Ergebnisse.

Cadre-47/1-Einzel 
Die Teilnehmer in der Variante Cadre 47/1 spielten am 11. und 12. Dezember 2003. Gespielt wurde auf die Partiedistanz von 250 Punkten mit Aufnahmebegrenzung. Daher die unterschiedlichen Ergebnisse.

8-Ball-Einzel 
Der 8-Ball-Wettbewerb fand am 6. und 7. Dezember 2003 statt.

9-Ball-Einzel 
Die Medaillen im 9-Ball-Einzel wurden am 8. und 9. Dezember 2003 ausgespielt.

9-Ball-Doppel 
Die 9-Ball-Doppel spielten am 5. Dezember 2003.

Medaillenspiegel 

Außerdem nahmen Spieler aus Kambodscha und Brunei teil, sie konnten allerdings keine Medaillen gewinnen.

Weblinks 
 Billards auf der Website der Südostasienspiele 2003

Einzelnachweise 

Billard
2003
Karambolageveranstaltung 2003
Poolbillardveranstaltung 2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt